Ladang Rimba (Trumon Timur), een plaats in Indonesië
Ladang Rimba (Bakongan Timur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing